Le championnat du monde de squash 1983 est l'édition 1983 du championnat du monde qui se déroule du 1er au 6 novembre 1983 à Munich.
Jahangir Khan gagne son  titre de champion du monde consécutif en battant Chris Dittmar en finale.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 1983
 Championnats du monde de squash

1983
Squash masculin
Squash masculin 1983
Monde masculin 1983
Monde masculin
Sport en Allemagne en 1983
Sport en décembre 1983